Т́оска (Tosca) може значити:

 «Тоска» — п'єса Віктор'єна Сарду 1887 року.
 «Тоска» — опера Джакомо Пуччіні 1900 року.

 «Тоска» — фільм Карла Коха та Жана Ренуара 1941 року.
 «Тоска» — фільм Карміне Галлоне 1956 року.
 «Тоска» — фільм Луїджі Маньї 1973 року.
 «Тоска» — фільм Джанфранко Де Бозіо 1976 року.
 «Тоска» — фільм Фрунзе Довлатяна 1990 року.
 «Тоска» — фільм Бенуа Жако 2001 року.

Інше 
 Тоска Маск — американська режисерка.